Žepa est un toponyme qui peut désigner :
la Žepa, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent gauche de la Drina ;
 Žepa, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie.

Homonymie de toponyme